Nafpaktos bzw. Naupactus steht für:

 Nafpaktos, Stadt in Griechenland
 Nafpaktos (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk in Griechenland
 Titularerzbistum Naupactus